Lagăr se poate referi la:

 Lagăr, fostul nume al localității Nejlovelu, județul Argeș
 Lagăr de concentrare
 Lagăr de exterminare
 Lagăr de muncă
 Lagăr de prizonieri de război
 Lagăr militar
 Lagăr (mecanică), organ de mașină

Vezi și